O epitélio transicional ou de transição caracteriza-se pelo fato de suas células superficiais não serem nem pavimentosas nem colunares, mas globosas. Nesse epitélio, o número de camadas e a forma das células superficiais variam conforme o grau de distensão do órgão considerado.

Histologia